Световното първенство по футбол 1930 е първото Световно първенство по футбол на ФИФА. То се провежда в Уругвай в периода от 13 юли до 30 юли 1930 г., като това е единствения случай, в който всички мачове се играят в един-единствен град – столицата на Уругвай, Монтевидео. За този първи футболен форум за професионалисти на световно ниво е специално построен стадиона Сентенарио.

Общо участват 13 отбора, от които девет от двете Америки и четири от Европа. Много европейски страни отказват да вземат участие, главно по финансови причини – по това време е в ход започналата през 1929 г. световна икономическа криза.

Някои от фактите за първенството са следните:
 първият гол на Световни финали е отбелязан от френския футболист Люсиен Лоран в мача с Мексико, завършил 4:1 за „петлите“.
 първенство се запомня с многото съдийски гафове и откровеното фаворизиране на латиноамериканските отбори.
 в мача Аржентина – Мексико, боливийският съдия Сауседо отсъжда пет дузпи, като срещата завършва 6:3.
 срещу Франция, Аржентина водейки с 1:0 са спасени от последния съдийски сигнал, дошъл шест минути преди края на редовното време, при това в момент в който френският нападател Ланжиле е излязъл сам срещу аржентинския вратар Босио. И пак те са намесени в друг скандал, когато вбесен от съдийските отсъждания в мача срещу тима му, треньорът на САЩ Милър улучва с лекарската чанта страничния рефер. Уругвайците вкарват гол срещу Югославия след асистенция на полицай, който стои близо до терена.

Предвиденият по програма мач за 3/4 място между отборите на САЩ и Югославия не се състои. Разгневени от съдийството на полуфинала с Уругвай представителите на Югославия напускат световното първенство.

Финалът между Уругвай и Аржентина е един от най-напрегнатите и е свързан с много вълнение и емоции. Интересно е, че и двата тима искат да се играе с тяхното кожено кълбо като в крайна сметка белгийският съдия Лангенус след жребий определя първото полувреме да се играе с аржентинската топка, а второто – с уругвайската. Аржентина води с 2:1 на полувремето и се вижда шампион, но домакините вкарват три гола след почивката и с резултат 4:2 Уругвай става първият световен шампион по футбол. По-късно, за тази загуба аржентинците обвиняват съдията Лангенус, който според безпристрастните наблюдатели е свирил мача отлично.

Участници

Стадиони

Групова фаза 
Всички часове са в местно време (UTC-3)

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Полуфинали

Финал

Световен шампион

Състав на Уругвай 
 Във финалния мач: Енрике Балестерос, Хосе Насаси, Ернесто Маскерони, Хосе Андраде, Лоренцо Фернандес, Алваро Хестидо, Пабло Дорадо, Ектор Скароне, Ектор Кастро, Педро Сеа, Сантос Ириарте.
 В другите срещи: Перегрино Анселмо, Доминго Техера, Сантос Урдинаран, Педро Петроне.

Голмайстори

Идеалният символичен отбор на първенството

Източници 
От Уругвай ’30 до Мексико ’86, 1989, А. Ясников, Д. Джаров, А. Виденов, „Медицина и физкултура“ – София